Појам Копаница може се односити на:

 Копаница, као насеље у општини Сарај Града Скопља, Северна Македонија;
 Копаница, као насеље у Перничкој области, Бугарска;
 Копаница, као насеље у Великопољском војводству, Пољска;
 Копаница, као насеље у Подласком војводству, Пољска;
 Копаница, као насеље у Померанском војводству, Пољска;

или
 Копаница, као бугарски назив за Копаничку игру, особену за средишњи део Балканског полуострва;

или
 Велика Копаница, као насеље код Славонског Брода, Хрватска;
 Мала Копаница, као насеље код Славонског Брода, Хрватска.